Брисбен:

 Брисбен — третий по численности город Австралии.
 Брисбен — река в Квинсленде, Австралия.
 Брисбен — аэропорт в Австралии.
 Брисбен — кратер на Луне.
 Брисбен, Томас Макдугалл (1773—1860) — британский офицер, администратор и астроном.
 Брисбен Роар — австралийский футбольный клуб.

См. также 
 Брисбейн — город в Калифорнии, США.
 Брисбейн — нежилой город в Северной Дакоте, США.